

Sigle 
 TVOntario – televisione pubblica dell'Ontario (Canada)
 Teollisuuden Voima Oy, società finlandese nota per la costruzione della centrale nucleare di Olkiluoto

Codici 
 tvo – codice ISO 639-3 della lingua tidore